Frýdek je slezské historické město, dnes část Frýdku-Místku.

Nostitelé příjmení Frýdek:
 Martin Frýdek (* 1969) – český fotbalista
 Martin Frýdek (1992) (* 1992) – český fotbalista